Ворона — рід великих чорних птахів родини воронових (Corvidae) ряду горобцеподібних (Passeriformes)
 Vorona — викопний рід, що мешкав на Мадагаскарі у часи крейдяного періоду
 «Ворона» — український короткометражний фільм режисера Максима Черниша

Ворона — річка на Кольському півострові, Мурманська область
 Ворона — присілок, Ковилкінський район, Мордовія

Ворона — комуна, повіт Ботошані
 Ворона — село, повіт Ботошані, центр комуни Ворона

Ворона — село, Волинська область, Ковельський район
 Ворона — село, Івано-Франківська область, Коломийський район
 Ворона — село, Чернігівська область, Борзнянський район
 Ворона — притока Бистриці, басейн Дністра
 Ворона — притока Солониці, басейн Дністра
 Ворона — притока Вовчої, басейн річки Самара притоки Дніпра
 Ворона — притока Дніпра

Див. також 
 Ворона (прізвище)
 Ворона-Маре
 Ворона-Теодору